Miejscowości w USA:
 Chambersburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Chambersburg (ang. Chambersburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Chambersburg (ang. Chambersburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell